Skamandrios ist:

In der griechischen Mythologie:

 Ein trojanischer Krieger, siehe Skamandrios (Sohn des Strophios)
 der eigentliche Name des Sohnes von Hektor und Andromache, siehe Astyanax
 der Beiname eines Sohnes des Priamos, siehe Helenos (Sohn des Priamos)

Weiters:

 Ein Archon Athens, 510 v. Chr. Nachfolger von Harpaktides

Objekte:

 Mond des Trojaners Hektor, siehe Skamandrios (Mond)